Жери, Альфред (1896—1972) — швейцарский драматург, сценарист и кинорежиссёр.
 Гагерик (Жери, Гогерик (ок. 550—625) — святой, епископ Камбре (589—625). День памяти — 11 августа.
 Жери, Мишель (1934—2015) — французский писатель.
Жёри
 Жёри, Мария Паулина (1872—1900) — святая Римско-Католической Церкви, монахиня из женской монашеской конгрегации «Францисканки Миссионерки Марии», мученица.